Коксу () — река в Казахстане, является левым притоком реки Каратал. Протекает по территории Кербулакского, Ескельдинского и Коксуского районов Алматинской области. Площадь водосбора — 4670 км², протяжённость — 205 км.

Среднегодовой расход воды в 46 км от устья составляет около 57 м³/с. Средний уклон — 0,004-0,005 м/км.

География 
Коксу — является левым притоком реки Каратал, берёт начало у основания ледниковых морен Джунгарского Алатау на высоте 3500 м от слияния двух довольно значительных по своей длине рек Казан и Караарык. В верхнем течении русло реки расположено на дне узкой межгорной долины, приобретающей в местах пересечения горных хребтов облик ущелья. Их образуют отроги хребта Токсанбай.

За п. Рудничный река принимает крупный левый приток — река Коктал, что увеличивает расход воды практически вдвое.

Минуя предгорья с их холмисто сопочным рельефом, река выходит на Каратальскую долину и пересекает её в направлении, параллельному руслу реки Каратал до слияния с последним. Впадает в реку Каратал севернее села Кенарал.

В местах пересечения реки с автомобильными и железными дорогами имеются мосты.

Описание ущелья 

В бассейне Коксу расположены 162 ледника, общая площадь которых составляет 205 км².

Долина Коксу в верхнем течении — скалистая. Русло умеренно извилистое, берега крутые. Джунгарский Алатау состоит из нескольких параллельных хребтов, протянувшихся с северо-востока на юго-запад и разделённых межгорными впадинами. Наиболее глубокая из межгорных впадин по которой протекает река Коксу, разделяет Джунгарский Алатау на северный и южный центральные хребты. В верховьях реки Коксу они сливаются в единый горный узел, поднимающейся до 4454 м (г. Бесбакан) и являющийся главным водоразделом речных систем Джунгарского Алатау.

Сток реки 
Сток реки формируется в основном за счёт таяния ледников. Именно поэтому максимальные уровни воды в реке наблюдаются в середине июля — наиболее жаркого месяца лета. Весной также наблюдается небольшой паводок, вызванный таянием снегов, но, как правило, он значительно слабее июльского.

Максимальные расходы по реке Коксу проходит в мае-июле месяцах и очень редко в конце апреля. Более ранние максимумы происходят от таяния снегов на водосборной площади, а более поздние — от таяния ледников. Во время паводка отчётливо прослеживаются два типа — весенний(снеговой) и летний — (ледниковый).

В целом эти пики имеют отдельные колебания паводковых волн. Летней межени нет. Меженный период приходится на октябрь месяц. В этом месяце уровни устойчивые.
Наивысшее стояние уровня воды наблюдается обычно при прохождении снегового паводка.

Для реки Коксу характерно наличие частых грязекаменных потоков (селей). Сочетание обильных дождей (особенно тёплых) с весенним снеготаянием или с таянием ледников в летний период могут вызвать селевые потоки.

Вода питьевая. В среднем течении используется для полива сельскохозяйственных посевов и как пастбище, вода в нижнем течении Коксу — для водоснабжения и орошения.

Фотографии

Примечания

Литература 
 Диденко-Кислицина Л. К. Кайназой Юго-Восточного Казахстана.- Алматы: 2001. — с. 7-8.
 Чупахин В. М. Восточные геосистемы гор южного Казахстана и Средней Азии. — Алма-Ата: Наука, 1974. — с. 165—186.
 Благовещенский, Гуляева Т. С., Кокарев А. Л. Оценка рекреационных ресурсов Джунгарского Алатау и возможности их рационального использования. Отчёт о научно-исследовательской работе. — Алматы, 2004.

Бассейн Балхаша
Реки Алматинской области
Водные объекты Ескельдинского района
Кербулакский район
Коксуский район